Rentmeester (beroep), een beroep
Rentmeester (water) (Rintmaster), een water bij het Friese dorp Menaldum
De Rentmeester, een poldermolen bij het Friese dorp Menaldum

Naar de volgende personen:
Cees Rentmeester (1947), een voormalige Nederlandse wielrenner
Piet Rentmeester (1938), een voormalige Nederlandse wielrenner

En verder naar:
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de Nederlandse beroepsvereniging van rentmeesters
De razende rentmeester, een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske